De 32ste editie van de UEFA Cup werd door FC Porto gewonnen in de finale tegen het Schotse Celtic FC.

Voorronde

Eerste ronde

Tweede ronde

Derde ronde 
 De volgende clubs komen uit de Champions League en eindigden derde in hun poule:
AJ Auxerre, Liverpool FC, AEK Athene, Olympique Lyon, Dynamo Kiev, Maccabi Haifa, RC Lens, Club Brugge

1/8ste finale

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Externe links 
 Officiële website
 Results at RSSSF.com

UEFA Cup
Europacupvoetbal 2002/03